Mijares puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Augusto Mijares (1897-1979), escritor venezolano.
 Manuel Mijares (n.1958), cantante mexicano.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos de España:
 Mijares, río que nace en la Sierra de Gúdar, en el término municipal de El Castellar, en la provincia de Teruel, y que desemboca entre los términos municipales de Almazora y Burriana, en la provincia de Castellón, tras 156km (kilómetros) de recorrido.
 Mijares, localidad y municipio de la provincia de Ávila.
 Mijares, localidad del municipio de Santillana del Mar, en la comunidad autónoma de Cantabria.
 Alto Mijares, comarca de la provincia de Castellón.